Ágios Pétros kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Ágios Pétros (ort i Grekland, Joniska öarna), Lefkas, 
 Ágios Pétros (ort i Grekland, Mellersta Makedonien), Nomós Kilkís, 

Robotskapade Greklandförgreningar